Bolyarovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Boljarovo, kommun, Jambol, 
 Boljarovo, ort, Jambol, Obsjtina Boljarovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar